Лаксо — фамилия и топоним:

 Лаксо — город в Швеции;
 Лаксо — коммуна в Швеции;
 Лаксо — деревня в Шотландии.